La paroisse Bienheureux-Frédéric-Ozanam en Pays de Colombey est l'une des 5 paroisses du secteur pastoral de Toulois et des 55 paroisses du diocèse de Nancy-Toul. Son siège est la Maison Pastorale de Colombey-les-Belles, située 9, rue de l'église (anciennement 8, rue Alexandre ).

Fondation de la paroisse 

La paroisse Bienheureux-Frédéric-Ozanam en pays de Colombey est née en 2000, de la fusion des anciens ensembles paroissiaux du secteur de l'Aroffe.

Elle tient son nom de Frédéric Ozanam (1813-1853), historien, essayiste et fondateur de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, béatifié en 1997, par le pape Jean-Paul II, ainsi qu'à son aire géographique, couvrant la ville de Colombey-les-Belles et ses environs.

Organisation de la paroisse 

La paroisse s'étend sur 19 communes. Le culte est rendu, de manière rotative, dans chacune des 18 églises de la circonscription.

Personnel pastoral de la paroisse 

La paroisse est desservie par 3 curés in solidum, jouissant des pleins pouvoirs d'ordre et de juridiction, appuyés par 3 prêtres coopérateurs, jouissant des pouvoirs vicariaux, d'un diacre permanent et d'une coordinatrice.

Notes et références

Voir aussi 
Frédéric Ozanam
Colombey-les-Belles
Diocèse de Nancy-Toul
Province ecclésiastique de Besançon

Bienheureux-Frédéric-Ozanam en Pays de Colombey